Râul Deia se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Deia - afluent al râului Moldova
 Râul Deia - afluent al râului Moldovița

Vezi și 
 Deia, sat în județul Suceava

Dezambiguizare